

Patronymie

 Antoine Saillard (1864-1929) est un homme politique français ;
 Georges Saillard (1877-1967) est un comédien français ;
 Rémi Saillard (1960- ) est un illustrateur français.